Katarzyna is een Poolse voornaam. Het is de Poolse variant van Catharina. De standaard roepnaam voor Katarzyna is Kasia, de jongere generatie gebruikt vaak Katarzyna enkel nog voor administratie en officiële gelegenheden terwijl de oudere generatie Katarzyna gebruikt behalve voor dichte vrienden en familie.

Personen met de naam Katarzyna:
Anna Katarzyna Konstancja Waza (geboortenaam van Anna van Polen (1619-1651))
Katarzyna Bachleda-Curuś (Poolse langebaanschaatsster)
Katarzyna Baranowska (Poolse zwemster)
Katarzyna Bujakiewicz (Poolse theater- en filmactrice)
Katarzyna Celestyna Faron (Poolse geestelijke)
Katarzyna Cichopek (Poolse actrice)
Katarzyna Pawłowska (Poolse wielrenster)
Katarzyna Kobro (Poolse beeldhouwster)
Katarzyna Smutniak (Poolse actrice)
Kasia Struss (Pools model)
Katarzyna Szczot geboortenaam van zangeres Kayah
Katarzyna Wolejnio (Poolse actrice)
Katarzyna Woźniak (Poolse langebaanschaatsster)

Plaatsen
het dorp Święta Katarzyna in de gelijknamige gemeente